«Пионер» — это универсальная двухместная стеклопластиковая картоп-лодка. «Пионер» может ходить под парусом, под мотором и под вёслами.

В конструкции лодки предусмотрен тент-палатка, который предназначен для защиты рыбака на воде и обеспечения ему ночлега на берегу.

Небольшой вес допустим для перевозки корпуса лодки на крыше легкового автомобиля.

Эти лодки продавались не только на внутреннем рынке, но и в Финляндию, Швецию, Германию, Италию.

С 1997 года гребно-моторная версия «Пионера» изготавливается на Псковской лодочной верфи .

«Пионер» послужил прототипом для лодки «Лагуна» и швертбота «Лагуна-Комби».

Примечания 

Маломерный флот
Лодки